Сидни Рене Картер (; род. 18 ноября 1990 года, Даллас, штат Техас, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2012 года в третьем раунде под общим двадцать седьмым номером командой «Чикаго Скай». Играет в амплуа разыгрывающего защитника. В настоящее время пребывает в статусе свободного агента.

Ранние годы 
Сидни родилась 18 ноября 1990 года в городе Даллас (штат Техас) в семье Дона Картера и Сьюзи Атчисон, у неё есть два брата, Дамиан и Грег, и четыре сестры, Бриттани, Челси, Тирни и Даймонд, а училась она в его южном пригороде, городе Де-Сото, в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте 12thman.com

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Игроки ЖБК «Элицур» Рамла